Tekkeköy (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Tekkeköy (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tekkeköy